Mallory (Virgínia Ocidental) — região censitária dos Estados Unidos
6824 Mallory — asteroide

Desambiguações de topônimos